Фудзинами (1943) — японский эсминец типа «Югумо».
 Фудзинами, Юки (род. 1996) — японский борец вольного стиля.
 Фудзинами, Тацуми (род. 1953) — японский рестлер.